ponikva, udubina karakteristična za krš
 Ponikva (ponornica), rijeka ponornica koja protiče kroz Bitelić kod Sinja
 Ponikva (pećina), pećina u BiH
 Krško polje Ponikva u Cetinskoj krajini, vidi pod Bitelić

Vidi i:
 Ponikve (razdvojba)